De landcode van Belize (land)
De afkorting van Bankleitzahl
blz. is de afkorting van bladzijde